Teufelshorn ist der Name mehrerer Berge:
Großes Teufelshorn (2363 m) und Kleines Teufelshorn (2283 m) in den Berchtesgadener Alpen, siehe Teufelshörner
Teufelshorn (3680 m) in der zentralalpinen Glocknergruppe, siehe Teufelshorn (Glocknergruppe)